

Села:
 Матвіївка — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Матвіївка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Матвіївка — Запорізька область, Запорізький район
 Матвіївка — Київська область, Обухівський район
 Матвіївка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Матвіївка — Луганська область, Довжанський район
 Матвіївка — Полтавська область, Полтавський район
 Матвіївка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Матвіївка — Харківська область, Богодухівський район
 Матвіївка — Черкаська область, Золотоніський район
 Матвіївка — Черкаська область, Черкаський район
 Матвіївка — Чернігівська область, Сосницький район

 Матвіївка — колишнє село Градизького району Полтавської області (зняте з обліку у зв'язку із затопленням Кременчуцького водосховища у першій половині 1960-х років)
 Матвіївка — колишнє село Новоодеського району (нині місцевість у Центральному районі міста Миколаїв)